

Топоним 
 Молло () — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция).

Фамилия 
 Молло, Джон (1931—2017) — британский художник по костюмам, автор книг на военно-историческую тематику и историю униформы.
 Молло, Йоан (род. 1989) — французский футболист.
 Молло, Майк (род. 1980) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Молло, Франсуа-Этьен (1794—1874) — французский юрист.

См. также 
 Дом Поносовой-Молло — архитектурный памятник в городе Уфе.